Sampietro es un apellido de origen hispano, que puede hacer referencia o estar asociado a los siguientes artículos de Wikipedia:

Personas 
 Antonio Sampietro (1949-), también conocido como Antonio Sampietro Casarramona, aparejador (construcción de edificaciones) y político español.
 Mercedes Sampietro (1947-), también conocida como Mercedes Sampietro Marro, actriz española de cine, teatro, televisión y doblaje.